Lan Zhixue ist ein chinesischer Menschenrechtsanwalt und Aktivist, der Mitbegründer des Instituts für eine Demokratische Gesellschaft, eine Non-Profit-Organisation, deren Webseite proklamiert, sie seien „fair, vernünftig und rechtlich; wagen es zu denken, zu sprechen und zu handeln“. Lan ist bei der Verfechtung mehrerer umstrittener Themen involviert gewesen und ist Teil einer wachsenden Tendenz von Anwälten, die öffentlich die Regierung herausfordern und die von der Regierung angefochten werden. 

Im Jahr 2009 erklärte Lan: „Wir kümmern uns nicht um uns selbst, unsere Freiheit oder Tod. Wir wollen etwas für die einfachen Leute tun. Es gibt mehr Anwälte wie wir, die an der Öffentlichkeit interessiert sind, wenn auch nicht so viele, wie wir es gerne hätten.“ Lan hat seine Ansicht über die Unbändigkeit des Aktivismus durch Technologie geäußert: „Es gibt eine unsichtbare Hand, die versucht, das Internet zu kastrieren. Vielleicht ist es die letzte Taktik, die sie anwenden können, wenn sie das Internet nicht abschalten oder die Verfassung der Volksrepublik China abschaffen können ... Aber es ist wie Gift zu trinken, um seinen Durst zu stillen. Der Fluss der Geschichte wird nicht rückwärtsgehen oder sich nach ihrem Willen bewegen.“

Bemerkenswerte Beteiligungen

Twitter-Beiträge 
Cheng Jianping (auch bekannt als Wang Yi): Cheng hatte auf Twitter Kommentare veröffentlicht, die sarkastisch gewesen sein sollen. Da die chinesische Regierung diese Kommentare als Störung der öffentlichen Ordnung ansahen, hatte Lan Zhixue 2010 ihren Fall repräsentiert. Lan sagte: „Dies ist lächerlich und ein typischer Fall von Gefängnis-Zensur ... Menschen sollten wegen ihrer sarkastischen Worte nicht im Gefängnis eingesperrt werden.“ Lan legte beim Justizamt in der Provinz Henan und beim Volksgerichtshof Berufung für Chens Fall ein und ersuchte ihre Freilassung auf Bewährung, damit sie ärztlich behandelt werden könnte, denn Cheng litt unter hohem Blutdruck. Lan ersuchte bei der Regierung, dass Cheng aus dem Arbeitslager freigelassen werden sollte. Cheng war zu einem Jahr Haft in einem Arbeitslager verurteilt worden, weil sie auf Twitter einen Beitrag veröffentlichte, der chinesische Protestierende verspottet hatte, die während einer Demonstration japanische Produkte zerschmetterten, sagte ihr Verlobter gegenüber CNN.

Mutmaßliche HIV-Infizierungen 
Lan vertrat Kläger in Fällen, in denen Personen durch Bluttransfusionen mutmaßlich mit HIV infiziert worden waren. Lan kritisierte: „Die Krankenhäuser, die das Problem verursacht haben, übernehmen keine rechtliche Verantwortung; und die Opfer erhalten keine Entschädigung.“ Der 13-jährige Song Shaoyang starb an AIDS. Seine Eltern erfuhren wenige Monate vor seinem Tod, nach einer Blutprobe, dass ihr Sohn eines der vielen mutmaßlichen Opfer eines staatlich organisierten Blutspendeprogramms der 1990er Jahre war. Sowohl Spender als auch Empfänger wurden mutmaßlich mit HIV infiziert.

Proteste des 20. Jahrestages 
Tiananmen-Platz: Menschenrechtsanwälte, darunter Lan Zhixue, wurden Berichten zufolge, in der Zeit vor dem Jahrestag, mutmaßlich von der örtlichen Polizei verfolgt und belästigt. Amnesty International erhielt Berichte darüber, dass Menschenrechtsaktivisten schweren Belästigungen ausgesetzt waren, unter ihnen befand sich auch Lan Zhixue. 2009 war der 20. Jahrestag des Tian’anmen-Massakers am 4. Juni. In der ganzen Welt wurden Feierlichkeiten abgehalten, die das chinesische Regime aufforderten, die Wahrheit des Ereignisses zu enthüllen. Die Kommunistische Partei Chinas solle jedoch alles getan haben, um das Thema zu vermeiden. Es wurde berichtet, dass mehrere Personen festgenommen, eingesperrt oder überwacht wurden, andere schienen verschwunden zu sein.

Charta-Manifest 
Charta 08: Eine im Jahr 2008 von 300 prominenten chinesischen Staatsbürgern, einschließlich Lan Zhixue, unterzeichnete Petition. Dies war ein Manifest, das Demokratie und Rechtsstaatlichkeit forderte, um Chinas oft kritisiertes Einparteiensystem zu ersetzen.

Mordanklage 
Deng Yujiao: Eine 21-jährige chinesische Kellnerin, die einen örtlichen Beamten erstach, der versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Sie wurde wegen Mord verurteilt, aber ihre Strafe wurde nach öffentlicher Empörung effektiv ausgesetzt, weil Tausende Internetnutzer gegen ihre Verurteilung protestierten.

Weblink 
China: Breaking the law: Crackdown on human rights lawyers and legal activists in China, Amnesty International, 7. September 2009, Index number: ASA 17/042/2009 (summary and link to pdf)

Einzelnachweise 

Menschenrechtsanwalt (Volksrepublik China)
Menschenrechtsaktivist (Volksrepublik China)
Dissident (Volksrepublik China)
Chinese
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann